Bennett Cerf – scrittore e curatore editoriale statunitense
 Camille Cerf – modella francese
 Vint Cerf – informatico statunitense